Анато́лий Па́влович Тере́нтьев (4 марта 1946, Иркутск) — нападающий; мастер спорта СССР (1965) по хоккею с мячом.

Биография 

Рост 164 см, вес 70 кг. Начал играть в 1960 году в Иркутске в школе «Локомотива», первый тренер И. Г. Попов . Клубы: «Локомотив» (Иркутск) — 1964/1965, 1968—1975; СКА (Свердловск) — 1965—1968; «Юность» (Омск) — 1977/1978. В высшей лиге чемпионатов СССР 231 матч, 124 мяча («Локомотив» — 171, 110; СКА (Св) — 57, 13; «Юность» — 3, 1) . Двукратный чемпион СССР (1966, 1968), серебряный призёр чемпионата СССР (1967) . Чемпион СССР среди юношей (1964).

Один из сильнейших и наиболее результативных хоккеистов иркутского «Локомотива» всех лет. Обладал большой скоростью, высокой техникой, любил коллективную игру. После серии товарищеских игр в Швеции получил прозвище «русский мотоцикл» . Работает с детьми в ДЮСШ «Байкал-Энергия» (Иркутск).

Статистика выступлений в высшей лиге чемпионатов СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 Терентьев Анатолий Павлович на сайте ХК «Байкал-Энергия»
 Терентьев Анатолий Павлович на сайте «Русский хоккей. Иркутская история»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Иркутске
Хоккеисты с мячом СССР
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»